Comitatul Henry, conform originalului din limba engleză, Henry County, este numele a zece comitate din Statele Unite ale Americii.

Nouă dintre acestea sunt numite după Patrick Henry, patriot, părinte fondator al Statelor Unite și primul guvernator al statului  după American Revolutionary War, iar unul, Comitatul Henry din statul  este denumit după generalul Henry Dodge.

 Comitatul Henry, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Henry, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Henry, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Henry, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Henry, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Henry, statul  -- (Categorie și format) 
 Comitatul Henry, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Henry, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Henry, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Henry, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Henry (dezambiguizare)